Република Маршалови острови се състои от 29 ниски атола и 5 острова, разположени в Тихия океан.

Общата площ на островите е 70,1 км2. Населението е от 50 840 души (1999).

Включват 2 успоредни островни групи – Ралик и Ратак.

Източници 

 Свет, Я. М., История открытия и исследования Австралии и Океании, М., 1966
 Historical Dictionary of the Discovery and Exploration of the Pacific Islands